Un temple de Banebdjedet est un temple égyptien dédié au culte du dieu Banebdjedet. Il en existe plusieurs :
 temple de Banebdjedet (Mendès)
 ...

Index égyptologique
Banebdjedet